Castelot ist der Familienname folgender Personen:
 André Castelot (1911–2004), französischer Historiker
 Gabrielle Castelot (1887–1968), belgische Dichterin und Journalistin
 Jacques Castelot (1914–1989), französischer Schauspieler